Правошево је насеље у Србији у општини Пријепоље у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 48 становника.

Демографија 
У насељу Правошево живи 78 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 55,3 година (53,7 код мушкараца и 56,7 код жена). У насељу има 44 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 1,93.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године).

Познати Правошевци 
 проф. др. Мирко Васиљевић, редовни професор Правног факултета у Београду, академик Академије наука и умјетности Републике Српске.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Пријепоље
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији